Feuerschutz oder Feuerschütz steht für:

 Brandschutz, vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden
 Unterstützungsfeuer,  militärischer Begriff für taktischen Beschuss der gegnerischen Stellungen

Feuerschütz ist der Name folgender Personen:
 Feuerschütz (Adelsgeschlecht), erloschene Adelsfamilie in Niedersachsen
 Georg Friedrich von Feuerschütz (1627–1647), siehe die Grabplatte Georg Friedrich von Feuerschütz auf dem Gut der Familie von Harling in Feuerschützenbostel

Siehe auch
 Schutz vor Feuer